Porte Maillot – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVII arrondissement di Parigi
 Porte Maillot – stazione della Metropolitana di Parigi